Wolfinger ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Wolfinger (1850–1931), liechtensteinischer Landwirt und Politiker (VP).
 August Wolfinger (* 1940), liechtensteinischer Skirennläufer
 Bernd Wolfinger (* 1951), deutscher Informatiker und Hochschullehrer
 Fabio Wolfinger (* 1996), liechtensteinischer Fußballspieler

 Michael Wolfinger (* 1978), deutscher Aquaristiker und Autor
 Marco Wolfinger (* 1989), liechtensteinischer Fußballspieler
 Mario Wolfinger (* 1982), liechtensteinischer Fußballspieler
 Max Wolfinger (1837–1913), Schweizer Maler und Lehrer
 Robin Wolfinger (* 1993/1994), deutscher Erzieher und Model
 Sandro Wolfinger (* 1991), liechtensteinischer Fußballspieler
 Stefan Wolfinger (* 1964), liechtensteinischer Fußballspieler
 Weltin Wolfinger (1926–2010), liechtensteinischer Bobfahrer